Карага́ський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Алгинського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Самбай.

Населення — 1251 особа (2009; 1101 в 1999).

1997 року сільський округ було ліквідовано згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3, а територія відійшла до складу Бестамацького сільського округу.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Алгинського району